Vipera shemakhensis — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых. Подвидов не образует. Эндемик Азербайджана. Распространен на северо-востоке Азербайджана (Шеки-Шамахинский районы).

Описание 
Длина 55—60 см. Яд для человека менее опасен.

Распространение 
Распространён в северо-восточной части Азербайджана, в том числе в Шамахском районе. Название было взято из названия района, где он был обнаружен.

Примечания

Ссылки 
 .

Настоящие гадюки
Пресмыкающиеся Евразии
Эндемики Азербайджана
Животные, описанные в 2013 году